De Grand Prix-wegrace van Japan 2007 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 23 september 2007 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Casey Stoner werd gekroond tot MotoGP-kampioen met een zesde plaats in de race, terwijl zijn laatste concurrent Valentino Rossi niet verder kwam dan een dertiende plaats.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Japan